Диктис может означать:
 Диктис (сын Магнета) — в древнегреческой мифологии воспитатель Персея.
 Диктис Критский — вымышленный автор «Дневника Троянской войны».
 Диктис — в древнегреческой мифологии сын Посейдона и Агамеды, дочери Авгия. См.

Примечания